Моника Рошу (, род. 11 мая 1987) — румынская гимнастка (спортивная гимнастика). Двукратная олимпийская чемпионка (2004) — в командных соревнованиях и на бревне. Серебряная медалистка чемпионата мира 2003 года в командном первенстве. Двукратная чемпионка Европы 2004 года — в команде и в опорном прыжке.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1987 году
Гимнасты Румынии
Гимнасты (спортивная гимнастика)
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Персоналии:Бакэу